Новозеландський пелікан (Pelecanus novaezealandiae) — вимерлий вид птахів з родини пеліканових.

Викопні кістки новозеландського пелікана вперше було знайдено біля озера Грасмере в окрузі Мальборо (північно-західна частина Південного острова Нової Зеландії) в 1930 році, а потім в чотирьох місцях на Північному острові: півострів Карікарі, острів Мотутапу, озеро Вайкаремоана, озеро Поукава.

Загалом Новозеландський пелікан анатомічно схожий на сучасного Австралійського пелікана, але його таз був ширший та міцніший. Це, а також деякі додаткові деталі скелету, переконали зоологів у тому, що Новозеландський пелікан не є підвидом Австралійського, і в 1981 році він був визнаний окремим зниклим видом птахів.

Вік скелета, знайденого на узбережжі озера Поукава, становить 3500-4500 років, але кістки, знайдені в інших місцях, є «молодшими». Імовірно, вони належать до періоду після заселення Нової Зеландії людиною (племенами «мисливців на моа», попередників маорі).

Відповідно до анатомічної реконструкції, Новозеландський пелікан мав вагу близько 12 кілограмів.

Сучасні види пеліканів

Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus)

Кучерявий пелікан (Pelecanus crispus)

Бурий пелікан (Pelecanus occidentalis)

Американський білий пелікан (Pelecanus erythrorhynchos)

Рожевоспинний пелікан (Pelecanus rufescens)

Австралійський пелікан (Pelecanus conspicillatus)

Сірий пелікан (Pelecanus philippensis)

Перуанський пелікан (Pelecanus thagus)

Пелікан